Lilla Gåsskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Gåsskär, Houtskär, Åboland, 
 Lilla Gåsskär, Nagu, Åboland,

Se även
Gåsskär
Stora Gåsskär

Robotskapade Finlandförgreningar